Завидный — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Завидный — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Завидный — посёлок в Земетчинском районе Пензенской области.
 Завидный — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.

Корабль 
 Завидный — миноносец типа «Лейтенант Пущин».